Pol-Eko Sp. k. – przedsiębiorstwo z Wodzisławia Śląskiego, zajmujące się produkcją urządzeń termostatycznych. Pełna nazwa firmy to Pol-Eko A.Polok-Kowalska Sp.k. Produkty przedsiębiorstwa znajdują zastosowanie w szeroko pojętej branży laboratoryjnej, medycznej, przemyśle chemicznym, spożywczym, w weterynarii. Sprawdzają się również w ośrodkach badawczych i akademickich. Spółka jako pierwsza wprowadziła na rynek aparaturę wodno-ściekową stacje zlewne ścieków dowożonych, które w aktualnej wersji spełniają wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2002 r. (Dz. U. 188/02 poz. 1576). POL-EKO jest także jedynym krajowym producentem stacjonarnych aparatów do poboru prób.

Historia 
Początek działalności przedsiębiorstwa to powstanie w 1990 roku spółki POL-EKO-SERWIS. W 1993 roku spółkę przekształcono w P.H.U POL-EKO-APARATURA od tej pory przedsiębiorstwo działa jako autoryzowany dystrybutor aparatury kontrolno-pomiarowej firmy WTW, wynajmuje biura w Rybniku przy ul. Jankowickiej. Przedsiębiorstwo działa w obszarze szeroko pojętej gospodarki wodno-ściekowej, głównymi odbiorcami są Oczyszczalnie Ścieków oraz laboratoria przy nich funkcjonujące.

W roku 1998 powstaje POL-EKO-APARATURA s.c., której właścicielami zostają Aleksandra Polok-Kowalska i Sebastian Kowalski. Od tego momentu rozpoczyna się produkcja urządzeń termostatycznych, pierwsze urządzenia to szafy termostatyczne przeznaczone do inkubacji prób ścieków do oznaczeń BZT. Od roku 2000 nawiązano współpracę z europejskimi liderami produkującymi urządzenia laboratoryjne m.in. Hamilton czy KNICK. W tym czasie spółka jako przedsiębiorstwo inżynierskie organizowało także cykle szkoleń z zakresu właściwego doboru i eksploatacji urządzeń laboratoryjnych. Kolejne lata to rozwój produkcji, powstaje między innymi pierwszy polski stacjonarny aparat do poboru prób wody i ścieków.

Rok 2004 w historii POL-EKO-APARATURA to początek eksportu produktów, pierwszym krajem do którego spółka wysyła swoje urządzenia są Czechy. Także w 2004 roku przedsiębiorstwo pozytywnie przechodzi audyt i uzyskuje certyfikaty na zgodność z normą ISO 9001 oraz PN-EN 18001.

Kolejnym krokiem milowym jest budowa i oddanie do użytku nowej siedziby w Wodzisławiu Śląskim w listopadzie 2005 roku. Od tego roku produkcja urządzeń termostatycznych oraz eksport zaczyna dynamicznie rosnąć. Spółka otrzymuje wiele nagród m.in. na targach EuroLab w Warszawie. Jako uzupełnienie działalności przedsiębiorstwa w 2006 roku powołane zostaje Laboratorium Pomiarowe, którego zadaniem jest wzorcowanie produkowanych urządzeń termostatycznych w zakresie temperatury. Już w maju 2008 roku Laboratorium Pomiarowe uzyskuje Akredytację PCA.

Lata 2008–2011 to ciągły dynamiczny rozwój zarówno produkcji, jak i eksportu, spółka uczestniczy w imprezach targowych na całym świecie m.in. ArabLab w Dubaju, IFAT w Monachium, ACHEMA we Frenkfurcie nad Menem czy PITTCON w Stanach Zjednoczonych.

W 2011 roku wydzielona zostaje spółka POL-EKO Laboratorium Pomiarowe, które w następnych latach uzyskuje akredytacje na kolejne dziedziny takie jak wilgotność względna czy długość.

W celu wzmocnienia swojej tożsamości i wizerunku spółka dąży do bycia liderem innowacji wśród producentów urządzeń termostatycznych dla laboratoriów, w 2012 wraz z „Grafitową rewolucją” na rynku pojawiają się urządzenia z nowym designem i znanymi już od 2006 roku ekranami dotykowymi i możliwością podłączenia do internetu.

W międzyczasie wraz z rozwojem produkcji rozwija się także infrastruktura, i tak w roku 2009 oddano do użytku 1 halę produkcyjną, w 2012 – 2 hala i w 2016 powstaje HALA nr 3, obiekty o wysokim standardzie wyposażone są w najnowocześniejsze urządzenia. Spółka z powodzeniem współfinansuje inwestycje z dotacji Unii Europejskiej.

W 2022 roku POL-EKO jako pierwsza firma w Polsce wprowadza na rynek specjalistyczne urządzenie do hodowli komórkowej i tkankowej – inkubator CO2.

Z końcem 2022 roku dochodzi do zmian właścicielskich w spółce. Ze spółki wychodzi Sebastian Kowalski, a zastępuje go Lucyna Sidorowicz.

W styczniu 2023 spółka zmienia nazwę na POL-EKO (zostaje skrócona o słowo APARATURA). Przekształceniu ulega forma prawna ze Spółki Jawnej na Spółkę Komandytową. Dodatkowo zmienia się identyfikacja wizualna firmy.

Wyroby POL-EKO znajdują uznanie nie tylko na krajowym, ale też na zagranicznych rynkach. Swoje sprzęty firma eksportuje do ponad 90 krajów na całym świecie.

Produkty 
Stacje zlewne ścieków dowożonych – urządzenia identyfikujące dostawców ścieków wraz z pomiarem i kontrolą parametrów oraz ilości dostarczonych ścieków

Stacjonarne aparaty do poboru wody i ścieków – służą do monitorowania procesów w oczyszczalniach ścieków oraz zakładach przemysłowych

Laboratoryjne urządzenia termostatyczne – od zamrażarek niskotemperaturowych (od –86 °C) przez chłodziarki, inkubatory, sterylizatory, do suszarek (do +300 °C)

Komory klimatyczne i fitotronowe – do badań i testów z możliwością sterowania światłem temperaturą i wilgotnością

Inkubatory CO2

Chłodziarki farmaceutyczne – do przechowywania leków i szczepionek

Dygestoria – wyciągi laboratoryjne

Hydromat – urządzenie do wydawania wody

Eurodrop – stacja zlewna ścieków dla kamperów i autobusów

Caldera – urządzenie do podgrzewania płynów lub pościeli, ręczników i obłożeń, jest produkowana zgodnie z wytycznymi normy medycznej PN-EN 60601

Rejestratory RT 2014 – rejestratory temperatury z możliwością wysyłania powiadomień SMS o przekroczeniach temperatury i zaniku zasilania.

Nagrody, wyróżnienia i rekomendacje 
Zarówno produkty, jak i towary handlowe dystrybuowane przez POL-EKO-APARATURA zostały nagrodzone medalami na targach:

 Analizator Ecaflow 150 GLP – medal na targach EuroLab 2003

 Miernik wieloparametrowy CyberScan 5500 – medal na targach EuroLab 2003

 Stacjonarny Aparat do poboru prób PP2002 – medal na targach EuroLab 2004

 BZT Oxi Direct Medal na targach EuroLab 2004

 Miernik wieloparametrowy CyberScan 6500 -medal na targach EuroLab 2005

 Rodzina Mierników Orion Star PLUS – medal na targach EuroLab 2009

 Inkubator laboratoryjny ILW 115 TOP+ – medal na targach EuroLab 2010

 Stacja monitoringu PP2002M – medal na targach EuroLab 2010

Pozostałe nagrody i wyróżnienia:

 2008 – Nagroda Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego za dokonania na rzecz współpracy przedsiębiorstw i samorządów Polski i Czech.

 2009 – Nagroda Izby Gospodarczej „Przyjazny dla Środowiska”

 2009 – Nagroda Powiatowego Lidera Przedsiębiorczości roku 2008

 2014 – Pracodawca Organizator Pracy Bezpiecznej I miejsce w kategorii zakład pracy od 51 do 250 zatrudnionych – Państwowa Inspekcja Pracy.

 2015 – Podziękowania od Ministra Gospodarki za 25 lat działalności

 2016 – Puchar Przyjaciel Wodzisławskiej Oświaty

 2016 – Ośrodek Rozwoju Edukacji przyznał tytuł Miejsca Odkrywania Talentów

 2017 – nagroda Prezydenta Miasta „Za wsparcie w realizacji Strategii Rozwoju Oświaty Wodzisławia Śląskiego w roku 2016”

 2018 – Nagroda Powiatowego Lidera Przedsiębiorczości 20-lecia Powiatu Wodzisławskiego

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona firmowa

Spółki
Przedsiębiorstwa w Wodzisławiu Śląskim